Rachel Roberts (1927-1980) – attrice gallese
Rachel Roberts – modella e attrice canadese
Rachel Victoria Roberts – attrice britannica, a volte accreditata come Rachel Roberts
Rachel Roberts – scrittrice della serie Avalon: Web of Magic